Этот список фильмов Аргентины является неполным; вы можете помочь, исправив или дополнив его.

Список фильмов созданных в Аргентине в 2010:

Ссылки 
 Список фильмов Аргентины 2010 года на сайте Internet Movie Database 
 Предстоящие премьеры 

Списки фильмов Аргентины по годам 
Фильмы Аргентины 2010 года